Нтум () — город в Габоне, расположен в провинции Эстуарий. Административный центр департамента Комо-Монда.

Общая характеристика 
Нтум расположен недалеко от Атлантического океана. Через город проходит железная дорога, аэропорта нет.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Габона